

Борек — село в гміні Жміґруд Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Борек — село в гміні Ґлоґув Ґлоґовського повіту Нижньосілезького воєводства
 Борек — село в гміні Топулька Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Борек — село в гміні Любранець Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Борек — село в гміні Дещно Ґожовського повіту Любуського воєводства
 Борек — село в гміні Тшебехув Зеленогурського повіту Любуського воєводства
 Борек — село в гміні Вартковіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Борек — село в гміні Жезава Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Борек — село в гміні Червін Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Борек — село в гміні Ґневошув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Борек — село в гміні Бичина Ключборського повіту Опольського воєводства
 Борек — село в гміні Корфантув Ниського повіту Опольського воєводства
 Борек — село в гміні Крапковіце Крапковицького повіту Опольського воєводства
 Борок (Борек) — село в гміні Гайнівка Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Борек — село в гміні Суленчино Картузького повіту Поморського воєводства
 Борек — село в гміні Ґодзеше-Вельке Каліського повіту Великопольського воєводства
 Борек — село в гміні Щитники Каліського повіту Великопольського воєводства
 Борек — село в гміні Пшемент Вольштинського повіту Великопольського воєводства
 Борек — частина міста Вроцлав в Нижньосілезькому воєводстві
 Борек — частина міста Щитна в Клодзькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Борек — частина міста Рики в Рицькому повіті Люблінського воєводства
 Борек — частина міста Вольбуж у Пйотрковському повіті Лодзинського воєводства
 Борек — частина міста Серадз у Серадзькому повіті Лодзинського воєводства
 Борек — частина міста Тарнобжег в Підкарпатському воєводстві
 Борек — частина міста Мелець у Мелецькому повіті Підкарпатського воєводства
 Борек — частина міста Єдличі в Кросненському повіті Підкарпатського воєводства
 Борек — частина міста Любава в Ілавському повіті Вармінсько-Мазурського воєводства
 Борек — частина села Ришевко в гміні Ґонсава Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Борек — частина села Вільченець-Фабянський в гміні Фаб'янкі Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Борек — частина села Дзянкувек у гміні Любень-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Борек — частина села Щутово в гміні Ґужно Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Борек — частина села Склудзево в гміні Злавесь-Велька Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Борек — частина села Стара Ружа в гміні Сточек-Луковський Луківського повіту Люблінського воєводства
 Борек — частина села Вулька-Стара-Кіянська в гміні Острів-Любельський Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Борек — частина села Бодачув у гміні Щебрешин Замойського повіту Люблінського воєводства
 Борек — частина села Вітанюв у гміні Ленчна Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Борек — частина села Високе в гміні Замостя Замойського повіту Люблінського воєводства
 Борек — частина села Самокленський в гміні Камйонка Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Борек — частина села Ратошин-Первши в гміні Ходель Опольського повіту Люблінського воєводства
 Борек — частина села Коцянув у гміні Понятова Опольського повіту Люблінського воєводства
 Борек — частина села Став-Уяздовський-Кольонія в гміні Неліш Замойського повіту Люблінського воєводства
 Борек — частина села Боришув у гміні Ґрабиця Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Борек — частина села Воля-Виджина в гміні Сульмежице Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Борек — частина села Димек у гміні Острувек Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Борек — частина села Вжонца в гміні Блашкі Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Борек — частина села Прусіновиці в гміні Лютомерськ Паб'яницького повіту Лодзинського воєводства
 Борек — частина села Калек у гміні Сулеюв Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Борек — частина села Конти-Валіхновські в гміні Частари Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Борек — частина села Бядоліни-Шляхецькі в гміні Дембно Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Борек — частина села Воля-Роґовська в гміні Ветшиховіце Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Борек — частина села Яновиці в гміні Йодловник Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Борек — частина села Поремба-Велика в гміні Недзьведзь Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Борек — частина села Воля-Дембінська в гміні Дембно Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Борек — частина села Перла в гміні Дембно Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Борек — частина села Воля-Баторська в гміні Неполоміце Велицького повіту Малопольського воєводства
 Борек — частина села Заґужани в гміні Ґдув Велицького повіту Малопольського воєводства
 Борек — частина села Воля-Філіповська в гміні Кшешовіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Борек — частина села Цихе в гміні Чорний Дунаєць Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Борек — частина села Тропе в гміні Ґрудек-над-Дунайцем Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Борек — частина села Прандоцин у гміні Сломники Краківського повіту Малопольського воєводства
 Борек — частина села Забежув-Бохенський в гміні Неполоміце Велицького повіту Малопольського воєводства
 Борек — частина села Беднаже в гміні Коритниця Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Борек — частина села Меженцин у гміні Щутово Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Борек — частина села Опач у гміні Констанцин-Єзьорна Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Борек — частина села Рителе-Сьвенцькі в гміні Косув-Ляцький Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Борек — частина села Теляки в гміні Косув-Ляцький Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Борек — частина села Котуж-Мали в гміні Турава Опольського повіту Опольського воєводства
 Борек — частина села Єлова в гміні Лубняни Опольського повіту Опольського воєводства
 Борек — частина села Ємельниця в гміні Ємельниця Стшелецького повіту Опольського воєводства
 Борек — частина села Кремпна в гміні Здзешовіце Крапковицького повіту Опольського воєводства
 Борек — частина села Ковалівка (Ковалювка) в гміні Чесанів Любачівського повіту Підкарпатського воєводства
 Борек — частина села Сьлензакі в гміні Баранув-Сандомерський Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Борек — частина села Скшишув у гміні Острув Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Борек — частина села Нова Весь у гміні Кольбушова Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Борек — частина села Хмелюв у гміні Нова Демба Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Борек — частина села Пшевротне в гміні Ґлоґув-Малопольський Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Борек — частина села Клижув у гміні Пишниця Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Борек — частина села Коженюв у гміні Жиракув Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Борек — частина села Підляскі в гміні Сейни Сейненського повіту Підляського воєводства
 Борек — частина села Оґродники в гміні Нарва Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Борек — частина села Ботьки в гміні Ботьки Більського повіту Підляського воєводства
 Борек — частина села Зборовське в гміні Цясна Люблінецького повіту Сілезького воєводства
 Борек — частина села Вендзіна в гміні Цясна Люблінецького повіту Сілезького воєводства
 Борек — частина села Малошиці в гміні Жарновець Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Борек — частина села Панювкі в гміні Ґералтовіце Ґлівицького повіту Сілезького воєводства
 Борек — частина села Цинкув у гміні Козеґлови Мишковського повіту Сілезького воєводства
 Борек — частина села Панкі в гміні Панкі Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Борек — частина села Ляндек у гміні Ясениця Бельського повіту Сілезького воєводства
 Борек — частина села Окса в гміні Окса Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Борек — частина села Свожиці в гміні Конське Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Борек — частина села Францишково в гміні Ілава Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Борек — частина села Стружкі в гміні Вронкі Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Борек — частина села Дембсько в гміні Веліхово Ґродзиського повіту Великопольського воєводства
 Борек — колонія в гміні Ліпно Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Борек — колонія в гміні Ковалево-Поморське Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Борек — колонія в гміні Ленчиця Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Борек — колонія в гміні Рудники Олеського повіту Опольського воєводства
 Борек — колонія в гміні Корицин Сокульського повіту Підляського воєводства
 Борек — колонія в гміні Тшциниця Кемпінського повіту Великопольського воєводства
 Борек — осада в гміні Нова Руда Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Борек — осада в гміні Ґужно Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Борек — осада в гміні Ключе Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Борек — осада в гміні Любша Бжезького повіту Опольського воєводства
 Борек — осада в гміні Пуцьк Пуцького повіту Поморського воєводства
 Борек — осада в гміні Бане-Мазурське Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Борек — лісова осада в гміні Жміґруд Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Борек — лісова осада в гміні Садкі Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Борек — лісова осада в гміні Ґрембув Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Борек — лісова осада в гміні Конецполь Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Борек — лісова осада в гміні Руцяне-Нида Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Борек (Гавличкув-Брод)
 Борек (Їчін)
 Борек (Пардубіце)
 Борек (Чеське Будейовіце)
 Борек (Прага-схід)

Шляхетські герби 
 Борек
 Борек І
 Борек II
 Борек III
 Гризма

Див. також 
 Борек